Marineschule bezeichnet unter anderem folgende militärische Ausbildungsstätten:

Heutige Marineschulen:
 École navale, Lanvéoc bei Brest 
 Marineoperationsschule, 1956 gegründet als Marineortungsschule in Bremerhaven
 Marineschule Mürwik  
 Marinetechnikschule in Parow, gegründet 1996

Ehemalige Marineschulen:
 GST-Marineschule „August Lütgens“, Volksmarine
 Marineakademie und -schule (Kiel) (1866–1910)
 Marinenachrichtenschule
 Marineschule Stralsund (1990/91)
 Marineschule Stettin
 Schiffsartillerieschule in Sonderburg (1910–1920), siehe Sønderborg Kaserne
 Schiffsartillerieschule in Kiel, später zusätzlich Sassnitz
 Seekadetten-Institut Berlin (1855–1866)
 Technische Marineschule (Kiel) (1911–2002)
 U-Boot-Abwehrschule (1933–1935; 1939–1945)
 U-Bootschule (1935–1940)

Siehe auch: 
 Marineakademie
 Militärschule